Desa Sambirata kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambirata (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 109,14), Jawa Tengah, 
 Desa Sambirata (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 111,58), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar